

Persone 
Andreas Krogh – pattinatore artistico su ghiaccio norvegese
Christian Krohg – pittore, scrittore e giornalista norvegese
Finn Hågen Krogh – fondista norvegese
Hanne Krogh – cantante norvegese
John Krogh – ex calciatore norvegese
Lars Christian Krogh Gerson – calciatore lussemburghese
Marie Krogh – fisiologa e medico danese
Massimo Krogh – giurista e avvocato italiano
Mogens Krogh – calciatore danese
Schack August Steenberg Krogh – medico e fisiologo danese

Altro
Ispettore Krogh – personaggio immaginario, co-protagonista del film Il figlio di Frankenstein

Pagine correlate 
 Krog